National Basketball Association 1987/1988 var den 42:a säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 6 november 1987 och avslutades den 24 april 1988 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.

Tisdagen den 21 juni 1988 vann Los Angeles Lakers sin elfte NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Detroit Pistons med 4-3 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 7 februari 1988 i Chicago Stadium i Chicago, Illinois. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 138-133.

NBA-legenden Scottie Pippen, Chicago Bulls, spelade sin första säsong i ligan

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Detroit Pistons

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-3 i matcher

Källor 

NBA 1987/1988 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1987/1988 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1988 på basketball-reference.com
NBA history 1987/1988 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1987 i USA
1988 i USA
Basketsäsongen 1987/1988
1987/1988